О строительной деятельности Юстиниана I сохранились достаточно подробные, хотя и, возможно, слишком комплиментарные, свидетельства современников императора. Прежде всего это написанный между 554 и 560 годами обширный, в шести книгах, панегирик Прокопия Кесарийского «О постройках». На основании данной в нём картины обширнейшей строительной деятельности Юстиниана можно выделить четыре основных направления строительной программы этого деятельного императора. Первым и важнейшим среди них был религиозный аспект. При Юстиниане было построено или перестроено большое количество церквей, он жертвовал и основывал мужские и женские монастыри и лечебницы. Во-вторых, это оборонительные сооружения для защиты империи. Юстиниан строил городские стены, крепости и пограничные укрепления. Значим также вклад в развитие городов — были возведены колоннады, дороги и улицы, площади и памятники. Также отдельно следует упомянуть деятельности, направленной на развитие водоснабжения городов.

Направления деятельности

Защита городов 

Деятельность Юстиниана по укреплению границ, продолжавшая мероприятия, начатые при Анастасии, была сосредоточена, прежде всего, в районе различных лимесов. Более слабые в Италии, они были более развиты вдоль Дуная и Евфрата и в Африке. На Балканах укрепления были призваны воспрепятствовать нападениям с определённых направлений — стена Анастасия, защищавшая Константинополь и его окрестности; стена через Галлипольский полуостров в Херсонесе Фракийском препятствовала вторжениям варваров из Европы в Азию. Длинная стена в Диррахии защищала Эгнатиеву дорогу и города на ней. Анастасий перестроил стены в Истрии, Томисе и , Юстиниан укрепил Сердику, Наиссус, Пауталию, , Августа-Траяна и многие другие. Стена в Гортине была перестроена в 539 году в консульство Флавия Апиона.

После Вандальской войны патрикий Соломон занялся фортификацией отвоёванной провинции. Была восстановлена стена Феодосия в Карфагене. На остальной территории были построены крепости в городах и передовые укрепления в ключевых точках. Наиболее затратные мероприятия были предприняты Анастасием и Юстинианом в северной Сирии и на Евфрате для защиты от Персии. Стены городов Ресафа, , Дара, Халкис и Антиохия являлись настоящими шедеврами фортификационного искусства. В архитектуре региона (Русафа, Дара, Каср-ибн-Вардан) использовались византийские строительные приёмы, адаптированные к местным условиям мастерами, присланными из Константинополя.

В целом, Юстиниан придавал фортификации огромное значение, и его крепостные постройки превосходят количественно все прочие вместе взятые. Починка и перестройка стен, повышение стратегической эффективности укреплений происходили непрерывно по всей империи. Константина, новая резиденция дукса Месопотамии, была сделана первоклассной крепостью. Однако самые значительные работы были сделаны в Даре, ставшей главным барьером на пути персидских вторжений. Помимо укрепления городов, было построено огромное количество фортов вдоль границы; только вдоль Дуная упоминается более 600 укреплений.

Городская инфраструктура 

Юстиниан профинансировал и осуществил с помощью своих собственных инженеров крупные инфраструктурные проекты, такие как  и террасы в Антиохии. Были продолжены начатые в IV веке мероприятия по развитию транспортной сети в Малой Азии и Македонии. Трактат Прокопия Кесарийского «О постройках» содержит упоминания о ремонте и строительстве новых дорог вблизи Регия, в Вифинии, Фригии и Киликии.

В VI веке процесс урбанизации, интенсивный в IV—V веках, замедлился. Из новых городов известно об Юстиниане Приме, которую распорядился построить Юстиниан. Прочие его градостроительные инициативы, в основном, были связаны с восстановлением после войн или стихийных бедствий. Восстанавливая Антиохию, разрушенную землетрясениями 526 и 528 годов и уничтоженную персами, Юстиниан заботился о восстановлении блеска античной метрополии. Он расширял города, устраивая там агоры, украшенные портиками улицы и публичные бани.

В Северной Африке города Тимгад, Джемила и Булла-Регия расширили свои границы по сравнению с классическим периодом. В некоторых городах продолжали строиться декоративные монументы — например, в Хайдре вслед за византийским завоеванием была возведена триумфальная арка.

Религиозные сооружения 

Интенсивное церковное строительство началось по всей империи около 450 года. Императоры и члены их семей, церковные иерархи, крупные землевладельцы и просто верующие жертвовали крупные суммы на постройку церквей и монастырей. В период правления Юстиниана вместе с ростом затрат улучшились строительные технологии. Теоретические основы этих изменений связаны с известными нам именами Анфимия Тралльского и Исидора Милетского. , а затем соборы Сергия и Вакха, Святой Софии,  являются наглядными примерами этой дорогостоящей революции. Эти проекты требовали участия огромного числа рабочих, в них использовались большое количество мрамора. Непревзойдённый уровень мастерства создателей этих сооружений отражён в панегириках Прокопия Кесарийского и Павла Силенциария.

Огромные суммы тратились на изготавливаемую из драгоценных металлов церковную утварь. Согласно Григорию Турскому, Юстиниан заставил принцессу Аникию Юлиану потратить всё своё золото на строительство церкви Святого Полиевкта. Сообщается, что на облицовку серебряной фольгой собора Святой Софии было потрачено 40,000 фунтов серебра, что подтверждается современными расчётами, согласно которым общая сумма затрат могла достигнуть 1.3 миллиона солидов, что в 40-50 раз превышало затраты Юлиана Аргентария на собор Сан-Витале.

Одна из самых масштабных церквей, построенных Юстиниананом, , была возведена в Иерусалиме.

Дворцы 
Император Юстиниан профинансировал строительство Большого Святого дворца недалеко от собора Святой Софии.

Регионы

Восточная граница 

Как и для остальных частей империи, основным письменным источником для восточных областей империи является трактат «О постройках» Прокопия Кесарийского. В силу уникального положения этого источника важным является вопрос о степени достоверности содержащихся в нём сведений.

Метод описания Прокопием достижений Юстиниана на восточной границе империи в концентрированном виде выражен в его рассказе о восстановлении Антиохии. Не упоминая о разрушительных землетрясениях 526, 528, 553 и 557 годов, он вместо этого сосредотачивается на описании мероприятий, последовавших за персидским разрушением города в 540 году, которые давали больше материала для панегирика. Он преувеличивает разрушения, причинённые персами, и совершенно забывает уточнить, что они оставили стены города неповреждёнными. Подобного рода умолчания свойственны всей книге II. Так, например, город Батны описывается как не имеющий стен, хотя, согласно Иешу Стилиту они существовали ещё в 504 году, когда город был захвачен персами, а затем восстановлены при Анастасии.

Другим приёмом, позволяющим увеличить количество достижений Юстиниана, который Прокопий использовал также в Тайной истории, было начало счёта правления Юстиниана с восшествия на престол его дяди и предшественника, Юстина I. Таким образом, например, восстановление стен Эдессы после наводнения 525 года, произошедшее, как нам известно по сообщению Иоанна Малалы, при Юстине, Прокопий приписал Юстиниану. Свидетельство Иешу Стилита также опровергает утверждение Прокопия о том, что «крепостная стена Эдессы и её передовые укрепления за давностью лет оказались по большей части в развалинах». Ещё одним примером этого подхода является рассказ о стенах Мелитены.

Балканы

Африка

Северное Причерноморье 
Активная военно-строительная деятельность проводилась администрацией Юстиниана Великого и в Северном Причерноморье, в частности, в Крыму, на Керченском и Таманском полуостровах. Византийскими полководцами были отстроены укрепления Херсона (соврем. Севастополь) и Боспора (соврем. Керчь); сооружены приморские крепости на Южном берегу Крыма. По периметру контролируемых Византией владений («страна Дори») ромеи возвели ряд оборонительных рубежей («длинные стены»), надежно преградивших путь кочевникам. Не прекращалось военное строительство и при преемниках Юстиниана — Юстине II Младшем, Тиберии Константине и Маврикии. «Длинные стены» были дополнены большими и малыми крепостями, возведенными на командных высотах Внутренней гряды Крымских гор. По мнению исследователей, в результате комплексных военно-инженерных мероприятий к концу VI в. в Горной Таврике был создан особый «limes Tauricus», организованный по дискретно-узловому (локально-очаговому) принципу. Целенаправленными действиями византийской администрации Юго-Западный Крым был превращен в район эшелонированной инженерной обороны подобно Балканскому региону. В состав оборонительных узлов (клисур), построенных в ущельях Внутренней гряды, входило три типа фортификационных сооружений: 1.) «длинные стены», запиравшие горные долины; 2.) малые дозорные крепости (бурги), призванные наблюдать и предупреждать об опасности ставку византийского командующего в Херсоне (Бакла, Сюйрень, Сиваг-Кермен); 3.) мощные опорные крепости-фрурионы (Эски-Кермен, Дорос (Мангуп-Кале), Чуфут-Кале (Кырк-Ор), в которых спасалось мирное население в случае прорыва кочевников. Автор гипотезы подчеркивает, что кроме Таврики, подобные дискретные оборонные узлы существовали во всех горных провинциях Империи — Армении, Лазике, Фракии и т. д., где выполняли аналогичные задачи.

Примечания

Литература 
 Вус О. В. Кастеллум Сиваг-Кермен – пограничная крепость Византии в Юго-Западной Таврике // Стародавнє Причорномор’я. — 2018. — Вып. XII. — С. 123–130. — ISBN 978-617-689-251-9.
 Вус О.В. Ранневизантийский limes в Северном Причерноморье: организация и структура инженерной обороны // Византийский временник. – Т. 72 (97). – 2013. – С. 227–246.
 Вус О. В. Оборонительные сооружения ранневизантийского Херсона: реконструкция и развитие городской фортификации в IV–VI вв. // МАИАСП. – 2017. – Вып. 9. – С. 203–247.
 
 

Юстиниан I
Архитектура Византии